Ми́ккельское — болото в Пряжинском районе Республики Карелия, болотный памятник природы.

Общие сведения 
Находится в 8,5 км на северо-запад от посёлка Крошнозеро, в 13 км на север от посёлка Эссойла, вблизи озера Миккильское.

Является типичным верховым грядово-мочажинным болотом.

Используется как охотничьи угодья, является ценным ягодником клюквы и морошки.

Примечания

Литература 
 Антипин В. К., Токарев П. Н. Болотные заказники и болота—памятники природы Карелии. Охраняемые природные территории и памятники природы Карелии. — Петрозаводск, 1992. — С. 52—63.
 Зимин В. Б. и др. Орнитофауна Карелии. — Петрозаводск, 1993. — 220 с.

Ссылки 
 
 

Бассейн Шуи
Болота Карелии
Памятники природы Карелии
Водные объекты Пряжинского района